Seujet ist der Name von:

 Ein Viertel von Genf
 Barrage du Seujet, ein Wehr und ein Laufwasserkraftwerk auf der Rhone in Genf